Анушино — название нескольких населённых пунктов:
 Анушино — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Анушино — деревня в Осташковском районе Тверской области.